Bellu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Bellu (1850–1921), rumänischer Rechtsanwalt, Numismatiker, Fotograf, Sammler und Kunstmäzen
 Barbu Bellu (1825–1900), rumänischer Politiker, Namensgeber des Bellu-Friedhofs

Siehe auch:
 Belu